«The Hunter» (nombre inglés que se traduce como El Cazador)  puede referirse a:

Antroponimia 
 Klaas-Jan Huntelaar (1983-), futbolista neerlandés - apodado «The Hunter».

Ficción 
Literatura
 The Hunter (-), novela de Richard Stark (Donald E. Westlake).
 The Hunter (1999), novela de Julia Leigh.
Películas
 The Hunter (1980), película - protagonizada por Steve McQueen.
 The Hunter (2010), película iraní.
 The Hunter (2011), película australiana - dirigida por Daniel Nettheim.
 The Hunter (2011), película rusa - dirigida por Bakur Bakuradze.
Videojuegos
 The Hunter (2009), videojuego.

Música 
Álbumes
 The Hunter (1982), álbum de Blondie.
 The Hunter (1992), álbum de Jennifer Warnes.
 The Hunter (2011), álbum de Mastodon.
Canciones
 The Hunter (1967), canción de Albert King.
 The Hunter (1985), canción de Dokken.
 The Hunter (1989), canción de Clannad.
 The Hunter (1996), canción de Iced Earth.